Pavlovice est un toponyme qui peut désigner :

Pavlovice, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Pavlovice u Kojetína, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc ;
 Pavlovice u Přerova, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Bohdalice-Pavlovice, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Moravecké Pavlovice, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Slezské Pavlovice, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Velké Pavlovice, une commune du district de Břeclav, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie